Stati Uniti d'America
 Talmage – census-designated place della Contea di Mendocino, California
 Talmage – census-designated place della Contea di Dickinson, Kansas
 Talmage – villaggio della Contea di Otoe, Nebraska